Jacques Asklund (1946-2012), historien et écrivain français.
 Tomas Asklund (né en 1970), batteur suédois.